Провінція Хамгьон
 Південна провінція Хамгьон
 Північна провінція Хамгьон
 Гори Хамгьон